Drogi dowozu i ewakuacji - drogi wyznaczone i przygotowane do ruchu transportu kołowego, zapewniające dowóz i ewakuację na szczeblu taktycznym; łączą one źródła zaopatrywania wojsk różnych szczebli i mogą być przedłużeniem armijnych dróg samochodowych. Zależnie od szczebla organizacyjnego rozróżnia się drogi dowozu i ewakuacji - dywizyjne, pułkowe, batalionowe, z punktu zaś widzenia kierunku - dofrontowe i odfrontowe oraz rokadowe, a pod względem znaczenia - zasadnicze, kontrolowane i pomocnicze.

Przypisy

Bibliografia 
 

Wojska drogowe